Toyo, Tōyo oder Tōyō steht für:

 Tōyo, ehemalige Stadt in Japan
 Provinz Toyo, Provinz im japanischen Altertum
 Toyo (Córdoba), Teil des Departamentos Ischilín, Provinz Córdoba, Argentinien
 Túnel del Toyo, in Kolumbien im Bau befindlicher längster Straßentunnel Südamerikas
 Toyo (Yamatai), Herrscherin über das vorjapanische Reich Yamatai
 Toyo Engineering Corporation, japanischer Industriekonzern
 Tōyō-Kanji, Zeichen der japanischen Schrift
 Toyo Tire Corporation, japanischer Reifenhersteller